Констанца д’Авалос — имя двух представительниц знатного рода д'Авалос.
 Констанца д’Авалос (1460—ок. 1541) — принцесса Франкавилла.
 Констанца д’Авалос Пикколомини (ок. 1501—1575) — герцогиня Амальфи.